Халиф:

 Халиф — титул правителя у мусульман.
 Халиф на час (Калиф на час) — «крылатое» выражение, происходящее от одноимённого названия сказки из цикла «1001 ночь». Другие версии названия сказки — «Халиф на час, или рассказ про Абу-ль-Хасана-Кутилу» и «Сон наяву, или Калиф на час».
 Халиф на час (фильм)
 Халиф на час — повесть Юрия Грекова.
 Халиф, Абдирисак (род. 1967) — сомалилендский политик.
 Халиф, Лев Яковлевич (1930—2018) — русский поэт и прозаик.

См. также 
 Халиф-аист (значения)
 Халифа (значения)
 Халифат